Albert Gorter ist der Name folgender Personen:

* Albert Gorter (Kaufmann) (1821–1877), deutscher Großkaufmann
 Albert Gorter (Komponist) (1862–1936), deutscher Kapellmeister und Komponist
 Albert Gorter (1887–1981), deutscher Jurist und Ministerialbeamter in Bayern